Le Chambéry Cyclisme est une structure basée à Chambéry, dans la région Rhône-Alpes (France), regroupant deux clubs cyclistes (Chambéry Cyclisme Formation et Chambéry Cyclisme Compétition) et l'association Chambéry Cyclisme Organisation, organisatrice de courses cyclistes.

Histoire de la structure

Chambéry Cyclisme Formation 

Créé en 2001, elle devient en 2021 AG2R Citroën U23 Team.

Chambéry Cyclisme Compétition 
Chambéry Cyclisme Compétition est un club de cyclisme évoluant au niveau régional. Il est issu du Vélo Club Chambérien créé en 1886, appelé ensuite Union Cycliste Chambérienne puis Entente cycliste Chambéry - La Motte Servollex. Il a pris son appellation actuelle en 1993. Il a participé à l'organisation des championnats du monde de cyclisme sur route 1989 à Chambéry et a été élu meilleur club de France en 1998.

Le club comprend une école de cyclisme (catégories poussins à minimes), des équipes en catégories cadets et juniors, une équipe féminine et des équipes masculines de ,  et , et « Pass' cyclisme ».

Chambéry Cyclisme Organisation 
Organisateur du Tour de Savoie Mont-Blanc jusqu'en 2019 inclus, elle organise la cyclosportive La Chambérienne Cyclo depuis la première édition en 2016.
Elle organise également le Grand Prix Féminin de Chambéry, dont la première édition a lieu en 2003.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Sport en Pays de Savoie

Liens externes 
 Site officiel de AG2R Citroën U23 Team (Nouvelle appellation de Chambéry Cyclisme Formation)
 Site officiel de Chambéry Cyclisme Compétition
 Site officiel de Chambéry Cyclisme organisation

Chambéry Cyclisme Formation
Club sportif à Chambéry
Club sportif fondé en 2003
Cyclisme en Savoie